

Anno 
 307 o 307 a.C.

Astronomia
307 Nike è un asteroide della fascia principale

Matematica 
 307 (numero)